Misselwitz ist der Name des Ortes

 Misselwitz in der Gemeinde Starkenberg im Altenburger Land in Thüringen, siehe Misselwitz (Starkenberg)

Misselwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Misselwitz (* 1977), deutsche Kamerafrau
 Hans-Jürgen Misselwitz (* 1950), deutscher Politiker
 Helke Misselwitz (* 1947), deutsche Regisseurin
 Philipp Misselwitz (* 1974), deutscher Architekt, Stadtforscher und Hochschullehrer
 Ruth Misselwitz (* 1952), deutsche evangelische Pastorin